Letting Off the Happiness è il secondo album dei Bright Eyes, pubblicato nel 1998.

Tracce

Collegamenti esterni